Роковой выбор — американский боевик 1995 года
 Роковой выбор — американский триллер 2008 года